Die Qualifikation zum Afrika-Cup 2004 fand im Zeitraum zwischen September 2002 und September 2003 statt. 49 Nationalmannschaften des afrikanischen Fußballverbandes nahmen an der Qualifikationsphase teil. Sie wurden dreizehn Gruppen zugelost, zehn davon mit vier Mannschaften und drei mit drei Mannschaften. Für den Afrika-Cup qualifizierten sich neben Gastgeber Tunesien und Titelverteidiger Kamerun die dreizehn Gruppensieger und der bestplatzierte Gruppenzweite der Vierergruppen.

Qualifizierte Mannschaften 
Folgende 16 Mannschaften haben sich für den Afrika-Cup 2004 in Tunesien qualifiziert.
  als Gastgeber
  als Titelverteidiger
  als Sieger der Gruppe 1.
  als Sieger der Gruppe 2.
  als Sieger der Gruppe 3.
  als Sieger der Gruppe 4.
  als Sieger der Gruppe 5.
  als Sieger der Gruppe 6.
  als Sieger der Gruppe 7.
  als Sieger der Gruppe 8.
  als Sieger der Gruppe 9.
  als Sieger der Gruppe 10.
  als Sieger der Gruppe 11.
  als Sieger der Gruppe 12.
  als Sieger der Gruppe 13.
  der beste Gruppenzweite (Gruppe 6)

Gruppe 1 

|- bgcolor=ffffff
| 4. || align="left" | || colspan=7 |zurückgezogen
|}

Gruppe 2 

|}

Gruppe 3 

|}

Gruppe 4 

|}

Gruppe 5 

|}

Gruppe 6 

|}

Gruppe 7 

|}

Gruppe 8 

|- bgcolor=ffffff
| 4. || align="left" | || colspan=7 |zurückgezogen
|}

Gruppe 9 

|}

Gruppe 10 

|- bgcolor=ffffff
| 4. || align="left" | || colspan=7 |zurückgezogen
|}

Gruppe 11 

|}

Gruppe 12 

|}

Gruppe 13 

|}

2004 Qualifikation
Fußballveranstaltung 2002
Fußballveranstaltung 2003
Fußballveranstaltung 2004